

Geografia
 Contea di Dinwiddie – contea dello Stato della Virginia, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Bill Dinwiddie – ex cestista statunitense
 Edgar Dinwiddie Holladay – compositore di scacchi statunitense
 Jake Dinwiddie – attore statunitense
 Robert Dinwiddie – politico britannico
 Spencer Dinwiddie – cestista statunitense
 Traci Dinwiddie – attrice statunitense